Рокка-Сан-Феліче — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Авелліно
 Сан-Феліче-а-Канчелло — муніципалітет в Італії, у регіоні Кампанія, провінція Казерта
 Сан-Феліче-дель-Бенако — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Брешія
 Сан-Феліче-дель-Молізе — муніципалітет в Італії, у регіоні Молізе, провінція Кампобассо
 Сан-Феліче-суль-Панаро  — муніципалітет в Італії, у регіоні Емілія-Романья, провінція Модена
 Сан-Феліче-Чирчео — муніципалітет в Італії, у регіоні Лаціо, провінція Латина
 Сенале-Сан-Феліче — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Больцано

Див. також 

 Луїза Сан-Феліче (значення)